Unterbergen ist der Name

 Unterbergen (Schmiechen), Ortsteil der Gemeinde Schmiechen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Unterbergen (Gemeinde Markt Allhau), Ortsteil der Gemeinde Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Unterbergen (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland
 Unterbergen (Gemeinde Weichselbaum), Ortsteil von Weichselbaum, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Unterbergen (Gemeinde Eberndorf), Ortschaft von Eberndorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Unterbergen (Ferlach), Ortsteil der Stadt Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Unterbergen (Gemeinde Globasnitz), Ortschaft von Globasnitz, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Unterbergen (Gemeinde Kappel), Ortschaft von Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Unterbergen (Gemeinde Lavamünd), Ortschaft der Gemeinde Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Unterbergen (Gemeinde Mölbling), Ortschaft von Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Unterbergen (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft von St. Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Unterbergen (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Unterbergen, ehemalige galiziendeutsche Kolonie, siehe Pidhirne (Lwiw)

Siehe auch:
 Unterberken
 Unterberg
 Unterbergern